Horomanga bezeichnet in Neuseeland
 einen Ort, siehe Horomanga (Neuseeland)
 einen Fluss, siehe Horomanga River